EQ er en forkortelse, der kan henvise til flere artikler:

 Encefaliseringskoefficient – et mål for hjerne-til-krop forhold
 EQ (intelligens) – et mål for følelsesmæssig intelligens
 Equalizer – et apparat til justering af frekvensgangen, forkortes ofte "EQ"
 Everquest – et computerspil, forkortes ofte "EQ"